Drane steht für:

 Drane (Texas), ein Ort im Navarro County im US-Bundesstaat Texas

Personen:
 Herbert J. Drane (1863–1947), US-amerikanischer Politiker
 Sonny Drane (1939–2013), deutsch-britisches Model

im NRHP gelistete Objekte:
 Drane House, in Rogers, Arkansas, ID-Nr. 87002389
 Drane-Stevens House, in Buena Vista, Georgia, ID-Nr. 99000899

Siehe auch:
 Drain
 Trane